Dong-A-Marathon kann sich auf zwei Marathons beziehen, die von der südkoreanischen Zeitung Dong-a Ilbo organisiert werden:

 Seoul International Marathon (Frühling, Seoul)
 Gyeongju International Marathon (Herbst, Gyeongju)